Regius Professor of Medicine kan syfta på:

 Regius Professor of Medicine (Aberdeen)
 Regius Professor of Medicine (Oxford)

Se även 
 Regius Professor of Medicine and Therapeutics (Glasgow)
 Regius Professor of Physic